Деканосидзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Деканосидзе, Георгий (род. 1981) — грузинский футболист и тренер, игрок сборной Грузии.
 Деканосидзе, Лаша (род. 1987) — грузинский футболист.

Примечания